Aballí ist der Familienname folgender Personen:
 Jesús Aballí (* 1974), kubanischer Wasserspringer
 Juan Aballí (* 1965), kubanischer Kanute